est un mot anglais signifiant « futur ». Il peut faire référence à :

Cinéma 

 , film américain de Miranda July sorti en 2011.

Musique 

 , rappeur américain.

Chanson 

 , chanson de Prince présente sur l'album  sorti le  ;
 Future, chanson de Madonna de 2019.

Album 

 The Future, album de Leonard Cohen sorti le  ;
 , album de Guy sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Finance 
 Un contrat à terme, ou future en anglais, est un type de produit dérivé financier.

Voir aussi 
 Future, un groupe britannique de médias.
 En tennis, un tournoi Future est une compétition de l'ITF Men's Circuit.